Dit is een lijst van planetoïden 6001-6100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (6001) Thales || 1988 CP2 || 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (6002) Eetion || 1988 RO || 8 september 1988 || P. Jensen
|-
| (6003) - || 1988 VO1 || 2 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6004) - || 1988 XY1 || 11 december 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6005) - || 1989 BD || 29 januari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6006) Anaximandros || 1989 GB4 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (6007) Billevans || 1990 BE2 || 28 januari 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6008) - || 1990 BF2 || 30 januari 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6009) Yuzuruyoshii || 1990 FQ1 || 24 maart 1990 || E. F. Helin
|-
| (6010) Lyzenga || 1990 OE || 19 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (6011) Tozzi || 1990 QU5 || 29 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (6012) Williammurdoch || 1990 SK4 || 22 september 1990 || R. H. McNaught
|-
| (6013) Andanike || 1991 OZ || 18 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (6014) Chribrenmark || 1991 PO10 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (6015) Paularego || 1991 PR10 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (6016) Carnelli || 1991 PA11 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (6017) - || 1991 PY11 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (6018) Pierssac || 1991 PS16 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (6019) Telford || 1991 RO6 || 3 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (6020) Miyamoto || 1991 SL1 || 30 september 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6021) - || 1991 TM || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (6022) Jyuro || 1992 UB4 || 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6023) Tsuyashima || 1992 UQ4 || 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6024) Ochanomizu || 1992 UT4 || 27 oktober 1992 || A. Sugie
|-
| (6025) Naotosato || 1992 YA3 || 30 december 1992 || T. Urata
|-
| (6026) Xenophanes || 1993 BA8 || 23 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (6027) Waratah || 1993 SS2 || 23 september 1993 || G. J. Garradd
|-
| (6028) - || 1994 ER1 || 11 maart 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6029) Edithrand || 1948 AG || 14 januari 1948 || E. Wirtanen
|-
| (6030) Zolensky || 1981 EG36 || 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6031) Ryokan || 1982 BQ4 || 26 januari 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (6032) Nobel || 1983 PY || 4 augustus 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (6033) - || 1984 SQ4 || 24 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (6034) - || 1987 JA || 5 mei 1987 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (6035) Citlaltépetl || 1987 OR || 27 juli 1987 || E. W. Elst
|-
| (6036) Weinberg || 1988 CV3 || 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (6037) - || 1988 EG || 12 maart 1988 || J. Alu
|-
| (6038) - || 1989 EQ || 4 maart 1989 || R. H. McNaught
|-
| (6039) Parmenides || 1989 RS || 3 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (6040) - || 1990 DK3 || 24 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (6041) Juterkilian || 1990 KL || 21 mei 1990 || E. F. Helin
|-
| (6042) Cheshirecat || 1990 WW2 || 23 november 1990 || A. Natori, T. Urata
|-
| (6043) Aurochs || 1991 RK2 || 9 september 1991 || S. Otomo
|-
| (6044) Hammer-Purgstall || 1991 RW4 || 13 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (6045) - || 1991 RG9 || 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (6046) - || 1991 RF14 || 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (6047) - || 1991 TB1 || 10 oktober 1991 || P. Rose
|-
| (6048) - || 1991 UC1 || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6049) Toda || 1991 VP || 2 november 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (6050) Miwablock || 1992 AE || 10 januari 1992 || Spacewatch
|-
| (6051) Anaximenes || 1992 BX1 || 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (6052) Junichi || 1992 CE1 || 9 februari 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6053) - || 1993 BW3 || 30 januari 1993 || R. H. McNaught
|-
| (6054) Ghiberti || 4019 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6055) Brunelleschi || 2158 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6056) Donatello || 2318 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6057) Robbia || 5182 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6058) Carlnielsen || 1978 VL5 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6059) Diefenbach || 1979 TA || 11 oktober 1979 || Z. Vávrová
|-
| (6060) Doudleby || 1980 DX || 19 februari 1980 || A. Mrkos
|-
| (6061) - || 1981 SQ2 || 20 september 1981 || H. Debehogne
|-
| (6062) Vespa || 1983 JQ || 6 mei 1983 || N. G. Thomas
|-
| (6063) Jason || 1984 KB || 27 mei 1984 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6064) Holašovice || 1987 HE1 || 23 april 1987 || A. Mrkos
|-
| (6065) Chesneau || 1987 OC || 27 juli 1987 || E. F. Helin, R. S. Dunbar
|-
| (6066) Hendricks || 1987 SZ3 || 26 september 1987 || E. Bowell
|-
| (6067) - || 1990 QR11 || 28 augustus 1990 || Z. Vávrová
|-
| (6068) Brandenburg || 1990 TJ2 || 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (6069) Cevolani || 1991 PW17 || 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (6070) Rheinland || 1991 XO1 || 10 december 1991 || F. Börngen
|-
| (6071) Sakitama || 1992 AS1 || 4 januari 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (6072) Hooghoudt || 1280 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6073) Tahtiseuraursa || 1939 UB || 18 oktober 1939 || Y. Väisälä
|-
| (6074) Bechtereva || 1968 QE || 24 augustus 1968 || T. M. Smirnova
|-
| (6075) Zajtsev || 1976 GH2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (6076) Plavec || 1980 CR || 14 februari 1980 || L. Brožek
|-
| (6077) Messner || 1980 TM || 3 oktober 1980 || Z. Vávrová
|-
| (6078) Burt || 1980 TC5 || 10 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (6079) Gerokurat || 1981 DG3 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (6080) Lugmair || 1981 EY26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6081) Cloutis || 1981 EE35 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6082) Timiryazev || 1982 UH8 || 21 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (6083) Janeirabloom || 1984 SQ2 || 25 september 1984 || B. A. Skiff
|-
| (6084) Bascom || 1985 CT || 12 februari 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6085) Fraethi || 1987 SN3 || 25 september 1987 || P. Jensen
|-
| (6086) Vrchlický || 1987 VU || 15 november 1987 || Z. Vávrová
|-
| (6087) Lupo || 1988 FK || 19 maart 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6088) Hoshigakubo || 1988 UH || 18 oktober 1988 || T. Seki
|-
| (6089) Izumi || 1989 AF1 || 5 januari 1989 || M. Koishikawa
|-
| (6090) Aulis || 1989 DJ || 27 februari 1989 || H. Debehogne
|-
| (6091) Mitsuru || 1990 DA1 || 28 februari 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6092) Johnmason || 1990 MN || 27 juni 1990 || E. F. Helin
|-
| (6093) Makoto || 1990 QP5 || 30 augustus 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6094) Hisako || 1990 VQ1 || 10 november 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (6095) - || 1991 UU || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6096) - || 1991 UB2 || 29 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6097) Koishikawa || 1991 UK2 || 29 oktober 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6098) Mutojunkyu || 1991 UW3 || 31 oktober 1991 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (6099) Saarland || 1991 UH4 || 30 oktober 1991 || F. Börngen
|-
| (6100) Kunitomoikkansai || 1991 VK4 || 9 november 1991 || A. Sugie|}

Planetoïdenlijsten